Pilangsari (Jatibarang), een bestuurslaag in Indonesië
 Pilangsari (Jatitujuh), een bestuurslaag in Indonesië
 Pilangsari (Kalitidu), een bestuurslaag in Indonesië
 Pilangsari (Kedawung), een bestuurslaag in Indonesië
 Pilangsari (Ngrampal), een bestuurslaag in Indonesië
 Pilangsari (Sayung), een bestuurslaag in Indonesië